Kumano steht für:
 Kumano (Mie): eine Stadt in der Präfektur Mie
 Kumano (Hiroshima): eine Stadt in der Präfektur Hiroshima
 Provinz Kumano: eine historische Provinz Japans, die in der Provinz Kii als Muro no kōri aufging
 davon abgeleitet: Kumano (Region), eine Region, die sich über den Süden der Präfekturen Wakayama und Mie erstreckt.
 Kumano (Schiff, 1937): Schwerer Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Kumano (Schiff, 2020): Fregatte der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte